Ahora es un periódico en español, con sede en Reno del Estado de Nevada en EE. UU., que se fundó en 1983 para satisfacer las necesidades de información de la creciente comunidad hispana de Nevada.
Miguel Sepúlveda y su mujer Sheila son los propietarios del periódico.

Distribución 
El periódico tiene una circulación de 200.000 copias, y se distribuye por Reno, Sparks, Carson City, Las Vegas, Lake Tahoe, Minden, Gardnerville, Yerington, Fallon, Dayton, Fernley, Lovelock, Winnemucca, Battle Mountain, Elko, Kings Beach, Truckee, Sacramento, y el Este de Sierra.

Contenido 

 Noticias Locales
 Noticias de Nevada
 Noticias Nacionales
 Inmigración
 Noticias de México
 Noticias de América Latina
 English News (Noticias en inglés de "Ahora")
 Salud
 Deportes
 Entretenimiento
 Arte y Cultura
 Educación

Enlaces externos
 Ahora en Internet

Ahora
Ahora
Publicaciones fundadas en 1983
Reno